Hipodamia (filla d'Enomau).
 Hipodamia (muller de Pirítous).
 Hipodamia (filla d'Anquises).